Fyren kan avse:

 Fyren (biograf, Göteborg) –  en biograf vid Stigbergstorget 2 i Göteborg
 Fyren (biograf, Härnösand) – en biograf på Storgatan i Härnösand
 Kulturhuset Fyren – en byggnad i Kungsbacka
 Fyren (2000) – en dansk-svensk dokumentärfilm från 2000
 Fyren (tidskrift) – en svenskspråkig finländsk satirisk tidskrift
 Fyren (opera) - en opera av Peter Maxwell Davies

Se även
 Fyr